Abdelkader Benali (1975) – scrittore marocchino naturalizzato olandese
 Ahmad Benali (1992) – calciatore libico 
 Bernardino Benali (1458 – post. 1543) – tipografo italiano